Баясгалангийн (Баясгалан) Гарьдмагнай (; род. 17 сентября 1985 года) — монгольский футболист, игрок национальной сборной Монголии. В данный момент выступает за «Эрчим».

Карьера 
Баясгалан Гарьдмагнай начинал свою карьеру в клубе «Мазаалай». Там он начинал играть как нападающий, но позднее переквалифицировался в полузащитника оборонительного плана.В 2007 году игрок перешёл в «Эрчим», в составе которого дважды стал чемпионом Монголии. Затем он на сезон вернулся в родной «Мазаалай», а потом вновь перешёл в «Эрчим», выиграв в составе клуба Кубок Монголии. Сезон 2011/12 Баясгалан Гарьдмагнай начал в иракском клубе «Эрбиль». 5 мая 2012 года он пополнил ряды китайского «Далянь Шидэ», но сразу же был отдан в аренду «Эрчиму», в составе которого выиграл ещё один титул чемпиона Монголии.

За сборную Монголии Баясгалан Гарьдмагнай играет с 2003 года, провёл 20 игр, забил 2 мяча.

Достижения 
 Чемпион Монголии (4): 2007, 2008, 2012, 2013
 Обладатель Кубка Монголии (2): 2011, 2012
 Обладатель суперкубка Монголии (1): 2012

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footballdatabase
 
 
 Профиль на сайте footballzz

Футболисты Монголии
Игроки сборной Монголии по футболу
Игроки ФК «Мазаалай»
Игроки ФК «Эрбиль»
Игроки ФК «Хаан Хунс-Эрчим»
Игроки ФК «Далянь Шидэ»